Літерно-цифрове позначення А2, А 2, 2А або А-2 має такі значення:

Транспорт та транспортні шляхи 

 Audi A2 — німецький автомобіль.
 Abrial A-2 Vautour — французький планер.
 Reaction Engines A2 — проект надзвукового (гіперзвукового) літака Євросоюзу.
 Arrows A2 — гоночний автомобіль Формули 1.

 A2 — автомагістраль в Німеччині.
 A2 — автомагістраль в Польщі.
  A2 — автомагістраль в  Хорватії

Озброєння та військова техніка 
 HMS A2 — британський підводний човен початку 20 століття.
 A-2 (серія підводних човнів) — серія японських підводних човнів часів Другої світової війни.
 A-2 Savage — американський бомбардувальник 1940-х років.

Інші значення 
 A2 — формат паперу, визначений стандартом ISO 216, площа якого становить 0,25 м²
 А2 — дегідроретинол, вітамін, що належить до групи А
 Реагент І-2-А — інгібітор корозії
 Аполіпопротеїн А2 — аполіпопротеїн плазми крові.

Див. також 
 2А
 A3
 В1